Bentheimer Eisenbahn AG, een Duitse spoorwegmaatschappij
Spoorlijn Gronau - Coevorden, de door deze maatschappij uitgebate goederenspoorlijn